Deux navires de la Norddeutsche Bundesmarine puis de la Kaiserliche Marine ont porté le nom de Friedrich Carl, en l'honneur du prince Frédéric-Charles de Prusse :
le , une frégate lancée en 1867 ;
le , un croiseur cuirassé de classe Prinz Adalbert lancé en 1902.

Friedrich Carl